Кубок маршала Тито 1978/1979 () — 31-й розыгрыш Кубка Югославии по футболу.

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
Статистика на rsssf.com 

1978/1979
Спорт в Югославии в 1978 году
Спорт в Югославии в 1979 году
Югославия